Oz
 Oz — учебный язык программирования высокого уровня.
 Oz (группа) — финская хеви-метал-группа, основана в 1977 году.
 oz — обозначение унции (единиц измерения массы, объёма).

См. также
 OZ — японская вижуал-кей-группа, основана в 2004 году.
 OZ — код ИАТА
 Ozark Air Lines (1950 — 1986)
 Asiana Airlines (с 1988)
 .oz — псевдо-домен верхнего уровня.
 Тюрьма Оз () — американский телесериал телеканала HBO, 1997—2003 годы.